Alessandro Volta (1745-1827) – fisico italiano inventore della pila
 Unione Sportiva Alessandro Volta – società calcistica genovese
 Liceo ginnasio statale Alessandro Volta – liceo classico di Como
 Centrale termoelettrica Alessandro Volta – centrale termoelettrica di Montalto di Castro
 Pila di Alessandro Volta – generatore statico di energia elettrica inventato da Alessandro Volta
 Centenario della morte di Alessandro Volta – serie di francobolli del Regno d'Italia emessa l'anniversario della morte di Alessandro Volta
 Collegio arcivescovile Alessandro Volta – scuola di Lecco
 Società Pavese di Energia Elettrica "Alessandro Volta" – azienda italiana attiva fra il XIX e il XX secolo

Pagine correlate 
 Volta